Bălilești se poate referi la:

 Bălilești, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Bălilești (Tigveni), Argeș

Vezi și 
 Bălești (dezambiguizare)
 Băilești, municipiu din județul Dolj, România

Toponime românești